Onderdistrict in Indonesië
 Muara Jaya (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Muara Jaya (Maje), een plaats in het regentschap Kaur in de provincie Bengkulu
 Muara Jaya (Kumun Debai), een plaats in het regentschap Sungai Penuh in de provincie Jambi
 Muara Jaya (Kepenuhan Hulu), een plaats in het regentschap Rokan Hulu in de provincie Riau
 Muara Jaya (Caringin), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Muara Jaya I, een plaats in het regentschap Lampung Barat in de provincie Lampung
 Muara Jaya II, een plaats in het regentschap Lampung Barat in de provincie Lampung